

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

Примечания

Ссылки 
 
 

Сборная Турции по футболу
Футбол в Турции